Dreier steht für:

 Dreier (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Dreier (Münze), auch Dreyer oder Dreipfenniggröschlein genannt, ab dem 16. Jahrhundert zuerst in Sachsen geprägte Münze
 flotter Dreier, umgangssprachlich für eine sexuelle Spielart
 BMW 3er, Kurzform für eine Automobil-Modellreihe
 Dreier, Kurzform für ein Kutschengespann, siehe Dreispänner
 Dreier AG, Schweizer Logistik-Unternehmen
 Eckzahn, weil beim Menschen die Eckzähne jeweils die dritten Zähne (von der Mitte aus gezählt) sind
Sport:
 Dreier, Dreimeter-Brett im Schwimmsport, siehe Sprungturm
 Dreier, Korbwurf im Basketball, siehe Dreipunktelinie
 Dreier, Spielansage im Tapp-Tarock
 Dreier, Spielansage im Königrufen
 Dreier, Kartenwerte im Canasta

Siehe auch:
 Sachsendreier (bekannte deutsche Briefmarke)
 Dreyer (Begriffsklärung)
 Triade (Begriffsklärung)
 Trias (Begriffsklärung)
 Triumvirat (Bündnis von drei Personen)
 Troika (Begriffsklärung)